Impact World Championship (em português, Campeonato Mundial da Impact) é um campeonato mundial de luta livre profissional criado e promovido pela Impact Wrestling. É o principal campeonato da promoção. Como a maioria dos campeonatos de luta livre profissional, o título é conquistado através do resultado de uma partida predeterminada. O atual campeão é Josh Alexander, que está em seu segundo reinado.

Antes do campeonato ser criado, a promoção, então conhecida como Total Nonstop Action Wrestling (TNA), controlava o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados ​​da NWA através de um acordo com a National Wrestling Alliance (NWA). Em 2007, o acordo entre a TNA e a NWA terminou, levando à criação do Campeonato Mundial dos Pesos Pesados ​​da TNA. O campeonato foi revelado em 14 de maio de 2007, na gravação do principal programa de televisão da TNA, Impact!, que foi ao ar em 17 de maio de 2007. O campeão inaugural foi Kurt Angle, que também detém o recorde de maior número de reinados com seis.

Quando a TNA mudou seu nome e se tornou Impact Wrestling em março de 2017, o título foi renomeado logo depois para refletir a mudança. Depois que o Impact Wrestling foi renomeado para GFW no final daquele ano, o título foi unificado com o Campeonato Mundial da GFW original no Slammiversary XV e se tornou o Campeonato Mundial Unificado de Pesos Pesados GFW. Após Destination X, o título assumiu o nome de Campeonato Mundial da GFW e manteve a antiga linhagem da TNA. Em 23 de outubro de 2017, o nome GFW foi retirado e o nome da empresa foi revertido para Impact Wrestling quando a empresa rompeu os laços com Jeff Jarrett e ele levou o nome GFW com ele. No entanto, o Impact Wrestling manteve o nome do Campeonato Global para seu campeonato e o título foi então chamado de Campeonato Global da Impact. No episódio de 1º de fevereiro de 2018 do Impact!, o título ficou conhecido como Campeonato Mundial da Impact. Em 4 de junho de 2018, o título foi unificado com o Grande Campeonato da Impact e em 13 de março de 2021, foi unificado com o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados ​​da TNA, que foi brevemente sancionado em 2021 como um título separado do Campeonato Mundial da Impact.

História 

A Impact Wrestling foi formada como NWA: Total Nonstop Action em maio de 2002. Mais tarde naquele mesmo ano, a TNA recebeu o controle sobre os Campeonatos Mundial dos Pesos Pesados e Mundial de Duplas da NWA pelo órgão regulador da National Wrestling Alliance (NWA); posteriormente tornando-se um território oficial NWA como NWA-TNA. Em 19 de junho de 2002, NWA-TNA realizou seu primeiro show; um evento semanal pay-per-view. O evento principal da transmissão foi uma luta Gauntlet for the Gold de 20 homens, na qual 20 homens tentaram se jogar por cima da corda superior e descer no chão para eliminar os outros, até que restassem dois homens que lutam contra um padrão. luta individual para se tornar o primeiro Campeão Mundial dos Pesos Pesados da NWA da era TNA. Ken Shamrock derrotou Malice para ganhar o campeonato vago com Ricky Steamboat como árbitro convidado especial no evento.

Criação 
Os Campeonatos Mundial dos Pesos Pesados e Mundial de Duplas da NWA foram disputados na TNA até a manhã de 13 de maio de 2007. Naquele dia, o diretor executivo da NWA, Robert Trobich, anunciou que a NWA estava encerrando seu contrato de cinco anos com a TNA, que lhes permitia controle total sobre ambos os títulos. Trobich passou a afirmar que, naquela manhã, o então Campeão Mundial dos Pesos Pesados ​​da NWA Christian Cage e os então Campeões Mundial de Duplas da NWA Team 3D foram destituídos de seus respectivos campeonatos. A alegada motivação por trás dessas ações foi porque Cage se recusou a defender o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da NWA contra lutadores de territórios da NWA. Nesse mesmo dia, a TNA estava programada para produzir seu evento Sacrifice, no qual Cage e Team 3D defenderiam seus respectivos campeonatos. No card, Cage estava programado para defender o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da NWA contra Kurt Angle e Sting em uma luta envolvendo três competidores, também conhecida como luta three-way.
Naquela noite, o gráfico na tela usado para se referir aos campeões e seus respectivos campeonatos creditou Cage e Team 3D como ainda sendo campeões da NWA. Angle derrotou Cage e Sting para ganhar o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados.

A TNA realizou um conjunto de gravações para os próximos dois episódios do Impact! em 14 de maio, com os episódios programados para ir ao ar no atraso da fita em 17 e 24 de maio. Na primeira gravação, Angle veio ao ringue com o novo cinturão do Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da TNA e anunciou que ele era o "novo Campeão Mundial dos Pesos Pesados da TNA". O comentarista da TNA, Mike Tenay, anunciou quando Angle chegou ao ringue que o diretor administrativo Jim Cornette, a figura de autoridade na tela da TNA na época, "tomou a decisão de que, devido à crescente exposição mundial da TNA, a empresa precisava ter seu próprios títulos da TNA"; assim, não reconhecendo a NWA terminando seu acordo com a TNA e dando uma explicação do enredo sobre por que o campeonato foi criado. Mais tarde, durante a transmissão, Cornette despojou Angle do Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da TNA devido a um final controverso para a luta no Sacrifice. Cornette então anunciou que o campeonato seria disputado no Slammiversary da TNA em 17 de junho de 2007, em uma luta King of the Mountain - uma luta que envolve cinco participantes correndo para ganhar um pinfall ou submissão para se tornar elegível para pendurar um cinturão de campeonato para vencer. Em 15 de maio de 2007, Jeremy Borash revelou o cinturão do Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da TNA na edição daquele dia do podcast online da TNA TNA Today.

Reformulação 
No início de 2017, depois que a TNA renomeou como Impact Wrestling, o nome de seu principal show, o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da TNA mudou seu nome para Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da Impact Wrestling para refletir as mudanças de nome da empresa.

No Slammiversary XV, o Campeão Global da GFW Alberto El Patron derrotou o Campeão Mundial dos Pesos Pesados da Impact Wrestling Bobby Lashley para unificar os títulos, com o Campeonato Global da GFW sendo descartado e o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da Impact Wrestling mudando seu nome para Campeonato Mundial Unificado da GFW quando o Impact Wrestling começou a mudar de nome mais uma vez como GFW. Em setembro de 2017, a GFW reverteu sua marca para Impact Wrestling, o campeonato então ficou conhecido como Campeonato Global da Impact

Desde o episódio de 1º de fevereiro de 2018 do Impact!, o título é conhecido como Campeonato Mundial da Impact. Em 4 de junho de 2018, o título foi unificado com o Grande Campeonato da Impact, com o último título sendo oficialmente aposentado.

No Rebellion, Moose apareceu com o antigo cinturão do Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da TNA (seu 3º design de 2011 a 2017, posteriormente modificado com uma faixa branca) e se declarou o novo Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da TNA após derrotar Hernandez e Michael Elgin em uma luta triple threat. que originalmente seria para o Campeonato Mundial da Impact, mas a atual campeã Tessa Blanchard perdeu as gravações devido à pandemia do COVID-19. Enquanto o título não foi reconhecido como um campeonato oficial pelo Impact, Moose teve várias defesas de título. No episódio de 23 de fevereiro de 2021 do Impact!, o vice-presidente executivo Scott D'Amore anunciou que o autoproclamado campeonato de Moose foi oficialmente sancionado, No Sacrifice, o Campeão Mundial do Impact Rich Swann derrotou Moose para unificar os campeonatos. O título da TNA foi desativado e o Campeonato Mundial da Impact foi brevemente chamado de Campeonato Mundial Unificado da Impact.

Reinados 

No geral, houve 56 reinados compartilhados entre 32 lutadores. O campeão inaugural foi Kurt Angle, que venceu o campeonato ao derrotar Christian Cage e Sting em uma luta three-way em 13 de maio de 2007, no evento Sacrifice da TNA. Angle também detém o recorde de maior número de reinados, com seis. Com 256 dias, o primeiro reinado de Bobby Roode é o mais longo da história do título. O primeiro reinado de Josh Alexander é o mais curto em 3 minutos. Tessa Blanchard é a única mulher a ganhar o título mundial. O título foi desocupado seis vezes diferentes.

O atual campeão é Josh Alexander, que está em seu segundo reinado. Ele derrotou Moose em 23 de abril de 2022, no Rebellion em Poughkeepsie, Nova York.

Referências

Ligações externas 

Site oficial do Impact Wrestling

Campeonatos da Impact Wrestling